Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eduardo Schwank che ha battuto in finale Éric Prodon 6-3, 62-7, 7-63.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla (primo turno)
 Eduardo Schwank (Campione)
 Éric Prodon (finale)
 Daniel Köllerer (semifinali)

 David Guez (quarti di finale)
 Laurent Recouderc (primo turno)
 Hugo Armando (secondo turno)
 Adrian Mannarino (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2008